Noodles může označovat:

 Masta Killa
 Kevin Wasserman